Бонифаций може да се отнася до:
 Римски папи
 Бонифаций I (?–422)
 Бонифаций II (?–532)
 Бонифаций III (?-607)
 Бонифаций IV (?–615)
 Бонифаций V (?–625)
 Бонифаций VI (?-896)
 Бонифаций VII (974, 984–985) – считан за антипапа
 Бонифаций VIII (1235–1303)
 Бонифаций IX (1355–1404)
 Бонифаций (генерал) (4 век – 5 век) – римски управител на Африка
 Бонифаций (мисионер) (675-754) – английски мисионер
 Бонифаций Монфератски – един от водачите на Четвъртия кръстоносен поход, крал на Солун
 Бонифаций Савойски (1207-1270) - Архиепископ на Кентърбъри
 Бонифаций Тарски (3 век) – римски християнски мъченик